Râul Șarba se poate referi la:

 Șarba - afluent al râului Jiul de Vest
 Șarba - afluent al râului Slimnic